Тип «Хуон» () — серия австралийских тральщиков-искателей мин (тральщиков) прибрежной зоны. Являются вариантом итальянских тральщиков типа «Леричи», разработанным для КВМС Австралии для замены кораблей типа «Бей», оказавшихся слишком малыми для океанских операций. Всего в 1995—2003 годах были построены шесть кораблей типа «Хуон», получившие имена в честь австралийских рек. Первый из них был спущен на воду в Италии и достроен в Австралии, тогда как остальные строились австралийской ADI Limited. С 2003 года, в связи с изменениями структуры флота, планировалось вывести в резерв два из них. Однако в 2006 году, уже через несколько месяцев после выведения головного «Хуона» в резерв, было принято решение использовать их как патрульные корабли и «Хуон» вместе с «Хоксбури» были переклассифицированы. Остальные четыре корабля, по состоянию на 2009 год, остаются на вооружении ВМС Австралии.

Представители

Литература

Ссылки